Az Atreides-ház Frank Herbert A Dűne című regényének kitalált családja. 
Történetük végigkíséri az egész regényciklust.

Atreides családfa

Források
Dűne regények

Fordítás
 

Amerikai irodalmi művek szereplői
Dűne